Reiningen ist 

ein Weiler der Ortschaft Reddingen, Gemeinde Wietzendorf, im deutschen Bundesland Niedersachsen
der deutsche Name der Gemeinde Reiningue im französischen Département Haut-Rhin